Atimet, amant de Domícia
 Publi Atti Atimet, metge romà
 Atimet Arquiatre, metge romà